Machinery (Propaganda) of 'p:Machinery', muziekalbum van Propaganda uit 1985.
 Machinery (De Staat), muziekalbum van De Staat uit 2011.